De Gauliga Berlin-Brandenburg 1944/45 was het twaalfde en laatste voetbalkampioenschap van de Gauliga Berlin-Brandenburg. Door het nakende einde van de Tweede Wereldoorlog ging het seizoen 1944/45 in een groot deel van het Derde Rijk niet van start of werd de competitie na enkele wedstrijden afgebroken. In Berlijn haalden ze dertien speeldagen van de achttien maar dan moesten ook deze clubs de strijd staken. Om een volwaardig team op te kunnen stellen vormden enkele clubs ook een eenmalige fusie (KSG). 

Na dit seizoen werd de Gauliga opgeheven en vervangen door de Berliner Stadtliga.

Eindstand

Externe links
  Euroleagues

Gauliga Berlin-Brandenburg
Duits competitievoetbal 1944/45